

Caratteristiche tecniche

Carriera

Palmarès

Club

Titoli nazionali 
 
Vic: 2015
Deportivo Liceo: 2021
  
Deportivo Liceo: 2016, 2018, 2021

Collegamenti esterni